

481001–481100 

|-bgcolor=#FA8072
| 481001 || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 481002 || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 481003 || || 26 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 481004 || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 481005 || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 481006 || || 6 de setembre de 2004 || St. Véran || Saint-Véran Obs. ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 481007 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 481008 || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 481009 || || 7 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 481010 || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 481011 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 481012 || || 22 de juliol de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 481013 || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 481014 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 481015 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 481016 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#fefefe
| 481017 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 481018 || || 22 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 481019 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 481020 || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#fefefe
| 481021 || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#fefefe
| 481022 || || 9 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 481023 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 481024 || || 20 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#FFC2E0
| 481025 || || 3 de novembre de 2004 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 481026 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#FFC2E0
| 481027 || || 13 de desembre de 2004 || Mauna Kea || D. J. Tholen || AMO ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 481028 || || 30 de novembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 481029 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 481030 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#C2FFFF
| 481031 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=032 bgcolor=#FFC2E0
| 481032 || || 22 de desembre de 2004 || Siding Spring || SSS || AMO ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 481033 || || 15 de gener de 2005 || Kvistaberg || UDAS ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 481034 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 481035 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 481036 || || 16 de gener de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 481037 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 481038 || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 481039 || || 1 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#fefefe
| 481040 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 481041 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 481042 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 481043 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#FA8072
| 481044 || || 15 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 481045 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 481046 || || 18 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 481047 || || 31 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 481048 || || 1 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 481049 || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#FA8072
| 481050 || || 4 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 481051 || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#FFC2E0
| 481052 || || 30 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS || AMO ||  —
|-id=053 bgcolor=#fefefe
| 481053 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || DLS ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 481054 || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 481055 || || 9 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 481056 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 481057 || || 12 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 481058 || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 481059 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#E9E9E9
| 481060 || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 481061 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 481062 || || 6 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#FA8072
| 481063 || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 481064 || || 25 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 481065 || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 481066 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 481067 || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 481068 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 481069 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 481070 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 481071 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 481072 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 481073 || || 1 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 481074 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 481075 || || 25 de setembre de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 481076 || || 25 de setembre de 2005 || Kingsnake || J. V. McClusky ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 481077 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 481078 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 481079 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 481080 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 481081 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 481082 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 481083 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 481084 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#FA8072
| 481085 || || 30 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 481086 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 481087 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 481088 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 481089 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#FA8072
| 481090 || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 481091 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 481092 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 481093 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 481094 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 481095 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 481096 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 481097 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 481098 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 481099 || || 29 de setembre de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#fefefe
| 481100 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

481101–481200 

|-bgcolor=#fefefe
| 481101 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#FA8072
| 481102 || || 1 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 481103 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 481104 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 481105 || || 7 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 481106 || || 6 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 481107 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 481108 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 481109 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 481110 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 481111 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 481112 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 481113 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 481114 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 481115 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 481116 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 481117 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 481118 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 481119 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 481120 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 481121 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 481122 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 481123 || || 10 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 481124 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 481125 || || 7 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 481126 || || 23 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#FFC2E0
| 481127 || || 28 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 481128 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 481129 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 481130 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 481131 || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 481132 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 481133 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 481134 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#fefefe
| 481135 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#fefefe
| 481136 || || 24 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 481137 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 481138 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 481139 || || 22 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 481140 || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 481141 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 481142 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 481143 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 481144 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 481145 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 481146 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 481147 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 481148 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 481149 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 481150 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 481151 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#fefefe
| 481152 || || 22 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 481153 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 481154 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 481155 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 481156 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#fefefe
| 481157 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#fefefe
| 481158 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 481159 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 481160 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 481161 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 481162 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#fefefe
| 481163 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 481164 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 481165 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 481166 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 481167 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#fefefe
| 481168 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 481169 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 481170 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 481171 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 481172 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 481173 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 481174 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#fefefe
| 481175 || || 27 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 481176 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#fefefe
| 481177 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 481178 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 481179 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 481180 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#fefefe
| 481181 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 481182 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#fefefe
| 481183 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 481184 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 481185 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 481186 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#fefefe
| 481187 || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 481188 || || 31 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 481189 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#fefefe
| 481190 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 481191 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 481192 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#fefefe
| 481193 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#fefefe
| 481194 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 481195 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 481196 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 481197 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#fefefe
| 481198 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 481199 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#fefefe
| 481200 || || 30 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|}

481201–481300 

|-bgcolor=#fefefe
| 481201 || || 22 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#fefefe
| 481202 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 481203 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 481204 || || 22 d'octubre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 481205 || || 25 d'octubre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#fefefe
| 481206 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 481207 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 481208 || || 30 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 481209 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#fefefe
| 481210 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 481211 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 481212 || || 4 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 481213 || || 3 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 481214 || || 28 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 481215 || || 21 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#fefefe
| 481216 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 481217 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#fefefe
| 481218 || || 2 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 481219 || || 2 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 481220 || || 5 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 481221 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#fefefe
| 481222 || || 2 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 481223 || || 20 de novembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 481224 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 481225 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#fefefe
| 481226 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 481227 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 481228 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 481229 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 481230 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 481231 || || 28 de novembre de 2005 || Junk Bond || D. Healy ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 481232 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 481233 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#fefefe
| 481234 || || 5 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 481235 || || 28 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 481236 || || 28 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 481237 || || 29 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#fefefe
| 481238 || || 28 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 481239 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#FA8072
| 481240 || || 14 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 481241 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 481242 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 481243 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 481244 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#fefefe
| 481245 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 481246 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 481247 || || 28 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 481248 || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 481249 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 481250 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 481251 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#fefefe
| 481252 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 481253 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 481254 || || 8 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 481255 || || 25 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 481256 || || 28 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 481257 || || 25 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 481258 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#fefefe
| 481259 || || 28 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 481260 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 481261 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 481262 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 481263 || || 28 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 481264 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 481265 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 481266 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 481267 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 481268 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 481269 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 481270 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 481271 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 481272 || || 23 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 481273 || || 23 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 481274 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 481275 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 481276 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#fefefe
| 481277 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 481278 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 481279 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 481280 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 481281 || || 10 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 481282 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 481283 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 481284 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 481285 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 481286 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 481287 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 481288 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#fefefe
| 481289 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 481290 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 481291 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 481292 || || 27 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 481293 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 481294 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#fefefe
| 481295 || || 29 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 481296 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 481297 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 481298 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#fefefe
| 481299 || || 30 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 481300 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

481301–481400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 481301 || || 30 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 481302 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 481303 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 481304 || || 23 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 481305 || || 4 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 481306 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 481307 || || 30 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 481308 || || 31 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 481309 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 481310 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 481311 || || 2 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 481312 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#fefefe
| 481313 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 481314 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#FA8072
| 481315 || || 4 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 481316 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#fefefe
| 481317 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 481318 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 481319 || || 5 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 481320 || || 10 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#fefefe
| 481321 || || 5 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 481322 || || 19 de gener de 2006 || Gnosca || S. Sposetti ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 481323 || || 20 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 481324 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 481325 || || 10 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 481326 || || 22 de gener de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#FFC2E0
| 481327 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 481328 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#fefefe
| 481329 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#fefefe
| 481330 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 481331 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 481332 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 481333 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 481334 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#fefefe
| 481335 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 481336 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 481337 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 481338 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#fefefe
| 481339 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#C2FFFF
| 481340 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=341 bgcolor=#fefefe
| 481341 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 481342 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 481343 || || 6 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 481344 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 481345 || || 6 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#fefefe
| 481346 || || 10 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#fefefe
| 481347 || || 5 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 481348 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#fefefe
| 481349 || || 21 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 481350 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#fefefe
| 481351 || || 22 de febrer de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#fefefe
| 481352 || || 28 de gener de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 481353 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#fefefe
| 481354 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#fefefe
| 481355 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#fefefe
| 481356 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#fefefe
| 481357 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#FA8072
| 481358 || || 9 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 481359 || || 6 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 481360 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 481361 || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 481362 || || 26 de març de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 481363 || || 1 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 481364 || || 18 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 481365 || || 19 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 481366 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#fefefe
| 481367 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 481368 || || 26 d'abril de 2006 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#fefefe
| 481369 || || 27 d'abril de 2006 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 481370 || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#fefefe
| 481371 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#fefefe
| 481372 || || 25 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 481373 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 481374 || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 481375 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 481376 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 481377 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 481378 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 481379 || || 27 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 481380 || || 19 de juny de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#FFC2E0
| 481381 || || 22 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT || AMO ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 481382 || || 20 de juny de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 481383 || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 481384 || || 21 de juliol de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#FA8072
| 481385 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 481386 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 481387 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 481388 || || 6 de setembre de 2006 || Wrightwood || J. W. Young ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 481389 || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 481390 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 481391 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 481392 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 481393 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#FFC2E0
| 481394 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS || ATEPHA ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 481395 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 481396 || || 29 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 481397 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 481398 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 481399 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 481400 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

481401–481500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 481401 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 481402 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#E9E9E9
| 481403 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 481404 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 481405 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 481406 || || 16 de setembre de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 481407 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 481408 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 481409 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 481410 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 481411 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 481412 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 481413 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#E9E9E9
| 481414 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 481415 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 481416 || || 1 d'octubre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#fefefe
| 481417 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#fefefe
| 481418 || || 17 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#fefefe
| 481419 || || 20 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 481420 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 481421 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#fefefe
| 481422 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 481423 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 481424 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 481425 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#fefefe
| 481426 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#fefefe
| 481427 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 481428 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 481429 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 481430 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#fefefe
| 481431 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 481432 || || 19 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 481433 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 481434 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 481435 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 481436 || || 9 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 481437 || || 1 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#fefefe
| 481438 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 481439 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#fefefe
| 481440 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 481441 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#FFC2E0
| 481442 || || 20 de novembre de 2006 || Catalina || CSS || ATE ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 481443 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 481444 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 481445 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 481446 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 481447 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 481448 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 481449 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 481450 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 481451 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#fefefe
| 481452 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 481453 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 481454 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 481455 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 481456 || || 27 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#FFC2E0
| 481457 || || 12 de desembre de 2006 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=458 bgcolor=#fefefe
| 481458 || || 13 de desembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 481459 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#fefefe
| 481460 || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 481461 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#fefefe
| 481462 || || 12 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 481463 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 481464 || || 25 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 481465 || || 25 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 481466 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 481467 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 481468 || || 16 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 481469 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 481470 || || 24 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 481471 || || 24 de gener de 2007 || Nyukasa || Mount Nyukasa Stn. ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 481472 || || 9 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 481473 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 481474 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#fefefe
| 481475 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 481476 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 481477 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 481478 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 481479 || || 12 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 481480 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#fefefe
| 481481 || || 8 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#FFC2E0
| 481482 || || 10 de febrer de 2007 || Catalina || CSS || APOPHA ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 481483 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 481484 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 481485 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#fefefe
| 481486 || || 17 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 481487 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 481488 || || 15 de febrer de 2007 || Junk Bond || D. Healy ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 481489 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 481490 || || 16 de febrer de 2007 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 481491 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 481492 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 481493 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 481494 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 481495 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 481496 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 481497 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 481498 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 481499 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 481500 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

481501–481600 

|-bgcolor=#fefefe
| 481501 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 481502 || || 7 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 481503 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#C2FFFF
| 481504 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 481505 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 481506 || || 27 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 481507 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 481508 || || 22 de febrer de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 481509 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 481510 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 481511 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#fefefe
| 481512 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 481513 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 481514 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#fefefe
| 481515 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 481516 || || 15 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 481517 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 481518 || || 17 de març de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 481519 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 481520 || || 9 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 481521 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 481522 || || 20 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 481523 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 481524 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 481525 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 481526 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 481527 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 481528 || || 24 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 481529 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 481530 || || 19 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 481531 || || 8 de maig de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#FFC2E0
| 481532 || || 7 de juny de 2007 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 481533 || || 24 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 481534 || || 25 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 481535 || || 21 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#C2FFFF
| 481536 || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 481537 || || 10 de juliol de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 481538 || || 23 de juliol de 2007 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 481539 || || 18 de juny de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 481540 || || 9 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 481541 || || 21 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#FFC2E0
| 481542 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=543 bgcolor=#FFC2E0
| 481543 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 481544 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 481545 || || 10 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 481546 || || 13 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 481547 || || 14 de setembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 481548 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 481549 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 481550 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 481551 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 481552 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 481553 || || 10 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 481554 || || 12 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 481555 || || 11 de setembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 481556 || || 11 de setembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 481557 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 481558 || || 10 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 481559 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 481560 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 481561 || || 5 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 481562 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 481563 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 481564 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#FA8072
| 481565 || || 11 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 481566 || || 17 de setembre de 2007 || Bisei SG Center || BATTeRS ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 481567 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 481568 || || 6 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 481569 || || 6 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 481570 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 481571 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 481572 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 481573 || || 4 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 481574 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 481575 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 481576 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 481577 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 481578 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 481579 || || 12 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 481580 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 481581 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 481582 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 481583 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 481584 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 481585 || || 11 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 481586 || || 9 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 481587 || || 8 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 481588 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 481589 || || 11 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 481590 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 481591 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 481592 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 481593 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 481594 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 481595 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 481596 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 481597 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 481598 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 481599 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 481600 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

481601–481700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 481601 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 481602 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 481603 || || 13 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 481604 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 481605 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 481606 || || 13 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 481607 || || 10 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 481608 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 481609 || || 12 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 481610 || || 8 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 481611 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 481612 || || 13 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 481613 || || 9 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 481614 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 481615 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 481616 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 481617 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 481618 || || 19 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 481619 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 481620 || || 29 d'octubre de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 481621 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 481622 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 481623 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 481624 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 481625 || || 31 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 481626 || || 15 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 481627 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 481628 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 481629 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 481630 || || 19 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 481631 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 481632 || || 11 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 481633 || || 21 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 481634 || || 19 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 481635 || || 21 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 481636 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 481637 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 481638 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 481639 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 481640 || || 12 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 481641 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 481642 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 481643 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 481644 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 481645 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 481646 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 481647 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 481648 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#fefefe
| 481649 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 481650 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 481651 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 481652 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 481653 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 481654 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 481655 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 481656 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 481657 || || 9 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 481658 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 481659 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 481660 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 481661 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 481662 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 481663 || || 14 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 481664 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 481665 || || 11 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 481666 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 481667 || || 6 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 481668 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 481669 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 481670 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 481671 || || 8 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 481672 || || 17 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 481673 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 481674 || || 18 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 481675 || || 3 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 481676 || || 20 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 481677 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 481678 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 481679 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 481680 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 481681 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 481682 || || 30 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 481683 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 481684 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 481685 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 481686 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 481687 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#fefefe
| 481688 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 481689 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 481690 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 481691 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 481692 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 481693 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 481694 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 481695 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 481696 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 481697 || || 13 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 481698 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 481699 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 481700 || || 30 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

481701–481800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 481701 || || 31 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 481702 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 481703 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 481704 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 481705 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#d6d6d6
| 481706 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#fefefe
| 481707 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 481708 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 481709 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 481710 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 481711 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#fefefe
| 481712 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 481713 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 481714 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 481715 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 481716 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 481717 || || 18 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 481718 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 481719 || || 7 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 481720 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#d6d6d6
| 481721 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 481722 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 481723 || || 8 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 481724 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 481725 || || 12 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 481726 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 481727 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 481728 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 481729 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 481730 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#d6d6d6
| 481731 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 481732 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 481733 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 481734 || || 31 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 481735 || || 14 de març de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 481736 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 481737 || || 29 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 481738 || || 1 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 481739 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 481740 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 481741 || || 11 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 481742 || || 11 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#fefefe
| 481743 || || 12 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#C2FFFF
| 481744 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 481745 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 481746 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#C2FFFF
| 481747 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 481748 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 481749 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 481750 || || 27 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 481751 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 481752 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 481753 || || 30 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 481754 || || 17 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#FA8072
| 481755 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 481756 || || 27 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 481757 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 481758 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 481759 || || 6 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 481760 || || 28 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 481761 || || 5 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#d6d6d6
| 481762 || || 7 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 481763 || || 22 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 481764 || || 3 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#FA8072
| 481765 || || 29 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 481766 || || 7 d'agost de 2008 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 481767 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 481768 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 481769 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#fefefe
| 481770 || || 22 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 481771 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 481772 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#FA8072
| 481773 || || 22 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 481774 || || 22 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#FFC2E0
| 481775 || || 21 de setembre de 2008 || Siding Spring || SSS || AMO ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 481776 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 481777 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#fefefe
| 481778 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 481779 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 481780 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#fefefe
| 481781 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 481782 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#fefefe
| 481783 || || 28 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 481784 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 481785 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 481786 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#fefefe
| 481787 || || 20 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 481788 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 481789 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#FFC2E0
| 481790 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 481791 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#FA8072
| 481792 || || 8 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 481793 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#fefefe
| 481794 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#fefefe
| 481795 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#fefefe
| 481796 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 481797 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 481798 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 481799 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 481800 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

481801–481900 

|-bgcolor=#fefefe
| 481801 || || 4 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#fefefe
| 481802 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#fefefe
| 481803 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 481804 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 481805 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 481806 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 481807 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 481808 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 481809 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 481810 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 481811 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 481812 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 481813 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#fefefe
| 481814 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#fefefe
| 481815 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 481816 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#FFC2E0
| 481817 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || ATIPHA ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 481818 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 481819 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 481820 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 481821 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 481822 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 481823 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#fefefe
| 481824 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 481825 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 481826 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 481827 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 481828 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#fefefe
| 481829 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 481830 || || 30 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 481831 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 481832 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 481833 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 481834 || || 8 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 481835 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#FA8072
| 481836 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 481837 || || 18 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 481838 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 481839 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 481840 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 481841 || || 18 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#E9E9E9
| 481842 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#d6d6d6
| 481843 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#FA8072
| 481844 || || 26 de novembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 481845 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 481846 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#FA8072
| 481847 || || 17 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 481848 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 481849 || || 18 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#E9E9E9
| 481850 || || 30 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#FA8072
| 481851 || || 3 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 481852 || || 4 de desembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 481853 || || 24 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#E9E9E9
| 481854 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 481855 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 481856 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 481857 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 481858 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 481859 || || 23 de desembre de 2008 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 481860 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 481861 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 481862 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 481863 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 481864 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 481865 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 481866 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 481867 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 481868 || || 23 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 481869 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 481870 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 481871 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 481872 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 481873 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 481874 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 481875 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 481876 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 481877 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 481878 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#E9E9E9
| 481879 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 481880 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 481881 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 481882 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 481883 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 481884 || || 22 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 481885 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 481886 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 481887 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 481888 || || 4 de gener de 2009 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 481889 || || 3 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#E9E9E9
| 481890 || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 481891 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 481892 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 481893 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 481894 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 481895 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 481896 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 481897 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 481898 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 481899 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 481900 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

481901–482000 

|-bgcolor=#FA8072
| 481901 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#E9E9E9
| 481902 || || 18 de gener de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#fefefe
| 481903 || || 18 de gener de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#FFC2E0
| 481904 || || 25 de gener de 2009 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 481905 || || 18 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 481906 || || 3 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 481907 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 481908 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 481909 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 481910 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 481911 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 481912 || || 16 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 481913 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 481914 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 481915 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 481916 || || 30 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 481917 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#FFC2E0
| 481918 || || 30 de gener de 2009 || Siding Spring || SSS || APO ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 481919 || || 25 de gener de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 481920 || || 8 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 481921 || || 31 de gener de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 481922 || || 31 de gener de 2009 || Vail-Jarnac || Jarnac Obs. ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 481923 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 481924 || || 20 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 481925 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 481926 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 481927 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 481928 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 481929 || || 7 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 481930 || || 26 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 481931 || || 3 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 481932 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 481933 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 481934 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 481935 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 481936 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 481937 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 481938 || || 18 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 481939 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 481940 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 481941 || || 19 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 481942 || || 28 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 481943 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 481944 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 481945 || || 14 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 481946 || || 14 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 481947 || || 5 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 481948 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#fefefe
| 481949 || || 19 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 481950 || || 16 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 481951 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 481952 || || 19 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 481953 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 481954 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 481955 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 481956 || || 29 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 481957 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 481958 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 481959 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#fefefe
| 481960 || || 24 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 481961 || || 24 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 481962 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 481963 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 481964 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#FFC2E0
| 481965 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 481966 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 481967 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 481968 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 481969 || || 15 de març de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 481970 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 481971 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 481972 || || 19 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 481973 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 481974 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 481975 || || 29 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 481976 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 481977 || || 21 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 481978 || || 30 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 481979 || || 12 d'abril de 2009 || Altschwendt || W. Ries ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 481980 || || 19 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 481981 || || 21 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 481982 || || 24 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 481983 || || 27 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#FFC2E0
| 481984 Cernunnos || || 20 de maig de 2009 || Vicques || M. Ory || AMO || 
|-id=985 bgcolor=#FFC2E0
| 481985 || || 26 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 481986 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#C2FFFF
| 481987 || || 26 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=988 bgcolor=#fefefe
| 481988 || || 28 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#FFC2E0
| 481989 || || 28 d'agost de 2009 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 481990 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 481991 || || 26 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 481992 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 481993 Melaniezander || || 13 de setembre de 2009 || ESA OGS || M. Busch, R. Kresken ||  || 
|-id=994 bgcolor=#fefefe
| 481994 || || 14 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 481995 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#fefefe
| 481996 || || 19 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 481997 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 481998 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#fefefe
| 481999 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#fefefe
| 482000 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (480001)-(485000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (480001-490000)